Hadsphaltic Eagles é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Disputou a primeira divisão nacional na temporada 1972–73.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman